OWL:

 Web Ontology Language — язык описания онтологий для семантической паутины.
 Object Windows Library — визуальная библиотека фирмы Borland.
 Ошеломляюще большой телескоп () — проект Европейской южной обсерватории по созданию гигантского телескопа, имеющего диаметр основного 3048-сегментного зеркала в .